Bobovec je lahko:
 Bobovec Rozganski (Hrvaška)
 Bobovec Tomaševečki (Hrvaška)